ledig steht für:

 eine noch nie verheiratete Person, siehe Familienstand
 ein leerer Schild in der Heraldik, siehe Lediger Schild

Ledig ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Proksch-Ledig (* 1952), deutsche Chemikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Elfriede Ledig (1955–2020), deutsche Germanistin, Filmwissenschaftlerin, Autorin, Redakteurin und Verlagsleiterin
 Gert Ledig (1921–1999), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Maria Ledig-Rowohlt (1908–1992), deutscher Verleger
 Käte Ledig-Schön (1926–2014), deutsche Künstlerin, Grafikerin und Schriftstellerin

Siehe auch: